Alaküla est un patronyme et un toponyme estonien.

Patronyme 

  (né en 1968), journaliste estonien ;
  (1927-2011), actrice estonienne.

Toponyme 

 Alaküla, village de la commune de Haaslava dans le comté de Tartu ;
 Alaküla, village de la commune de Märjamaa dans le comté de Rapla ;
 , village de la communauté de Lääneranna dans le comté de Pärnu.

Voir aussi 
 

Patronyme estonien